Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „48”:

Wojska Polskiego
 48 Dywizja Piechoty

Wehrmachtu
 48 Dywizja Piechoty

Cesarskiej i królewskiej Armii
 48 Dywizja Piechoty (do 1918)

Armii Imperium Rosyjskiego
 48 Dywizja Piechoty

Armii Czerwonej
 48 Dywizja Strzelców
 48 Dywizja Strzelecka